Sânpetru a következő romániai települések román neve:
 Barcaszentpéter, Brassó megyében
 Szentpéterfalva, Hunyad megyében